

Geografisch
 De Caraïben, de territoria rond de Caraïbische Zee
 De Antillen of Cariben, een eilandengroep in de Caraïbische Zee

Volkenkundig
 Cariben (volk), de oorspronkelijke bewoners van de Kleine Antillen
 Karaïben of Kari’na, een inheems volk in de noordelijke kuststreek van Zuid-Amerika